Инна Григорьевна Яновская (урождённая Гапоненко; род. 22 июня 1976) — украинская шахматистка. Гроссмейстер среди женщин (1995), международный мастер (2002), Заслуженный мастер спорта Украины. Чемпионка Украины (2008).

В составе женской сборной Украины участница 9-и Шахматных Олимпиад (1994—1998, 2002—2012), победительница шахматной олимпиады (2006) (на 3-й доске), победительница командного чемпионата мира в Астане в 2013 году, и победительница командного чемпионата Европы в Варшаве в 2013 году (на запасной доске).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
Шахматисты Украины